Лине́йчатая я́щурка () — вид ящериц из рода ящурок.

Внешний вид 
Очень мелкая ящерица с длиной тела до 5,5 см и весом до 3 г. Межчелюстной щиток касается нижнего носового. В передней части лобного щитка хорошо выраженный желобок. Подглазничный щиток касается края рта. Верхнехвостовые чешуйки ребристые, крупные. Бедренные поры доходят до коленного сгиба. Верх песочно-серый. Вдоль спины 4 или 6 бурых полосок, сливающихся попарно на хвосте. По бокам выражены более широкие полосы бурого цвета. Голова сверху в мелких темных пятнышках или без них. Ноги сверху в округлых пятнах. Низ белый, у молодых с желтым налетом.

Образ жизни 
Обитает в песчаных пустынях. Убежищами служат различные норки. Активна днем. Бегает очень быстро. Ночью зарывается в песок. После зимовки появляется в феврале — апреле. На зимовку уходит в сентябре—октябре. В кладке 1—5 яиц длиной 1—1,3 см. Питается жуками, саранчовыми и муравьями.

Распространение 
Обитает в Средней Азии в Туркмении, Узбекистане, южном и юго-западном Таджикистане, южном Казахстане (Прибалхашье), северо-восточном Иране и северном Афганистане.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ящурки
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1897 году